DDX56 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 7-ї хромосоми. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 547 амінокислот, а молекулярна маса — 61 590.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, геліказ, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах, як процесінг рРНК, біогенез рибосом, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з АТФ, нуклеотидами, РНК. 
Локалізований у ядрі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки